Niemirów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Niemirów, un village du powiat de Biłgoraj dans la voïvodie de Lublin
 Niemirów, un village du powiat de Chełm dans la voïvodie de Lublin
 Niemirów, un village dans la voïvodie de Podlachie
en Ukraine
 ancien nom de Nemyriv